Vivex steht für:

 Vivex (Fotografie), Farbfotografieverfahren 

Vivex ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Vivex, belgischer Turner